Dodone – vescovo di Modena
 Dodone – vescovo di Rieti
 Dodone – vescovo di Roselle
 Oddone I – vescovo di Novara, indicato anche come Dodone